Sankt Markus Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sankt Markus Sogn (Frederiksberg Kommune)
 Sankt Markus Sogn (Århus Kommune)
 Sankt Markus Sogn (Aalborg Kommune)